Albert Watson peut faire référence à : 

  (1922-1994), homme politique américain ;
 Albert Watson (1942-),  photographe de mode et portraitiste écossais ; 
 Albert Watson (1985-), footballeur nord-irlandais.